Кан 6-й кантон () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 14 590 человек.

Код INSEE кантона 1442. Всего в кантон Кан 6-й кантон входило 2 коммуны, из них главной коммуной являлась Кан.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос